Viva la Vida or Death and All His Friends, het vierde studioalbum van Coldplay
Viva la vida (single), de tweede single dit album